2015 MITAS SLOVENIAN FIM SPEEDWAY GRAND PRIX – dziewiąta impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2015. Zawody odbyły się 12 września 2015 na Stadionie Matije Gubca w Kršku.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Aleksandra Čonde. Zawodnikami rezerwowymi zostali: Denis Štojs i Žiga Kovačič.

Ze względu na kontuzję w zawodach nie mógł wystąpić Jarosław Hampel. Jako zmiana kwalifikowana pojechał: Peter Kildemand.

 (#33)  Jarosław Hampel → (#19)  Peter Kildemand

Losowanie pozycji startowych odbyło się 11 września.

Wyniki 

Bieg po biegu:
 Batchelor, Doyle, Štojs, Čonda, Jonsson (t)
 Pedersen, Janowski, Harris, Jonasson (w)
 Hancock, Woffinden, Iversen, Jensen
 Holder, Kildemand, Žagar, Kasprzak
 Hancock, Žagar, Jonsson, Jonasson
 Woffinden, Janowski, Doyle, Kasprzak
 Holder, Pedersen, Jensen, Čonda
 Kildemand, Batchelor, Iversen, Harris
 Janowski, Kildemand, Jensen, Jonsson
 Iversen, Holder, Doyle, Jonasson
 Hancock, Harris, Čonda, Kasprzak
 Woffinden, Pedersen, Žagar, Batchelor
 Pedersen, Iversen, Jonsson, Kasprzak (d)
 Doyle, Žagar, Harris, Jensen
 Kildemand, Woffinden, Jonasson, Čonda
 Hancock, Batchelor, Janowski, Holder
 Woffinden, Jonsson, Holder, Harris
 Doyle, Hancock, Pedersen, Kildemand
 Iversen, Žagar, Janowski, Čonda
 Kasprzak, Batchelor, Jonasson, Jensen
 Półfinały:
 Hancock, Kildemand, Doyle, Holder
 Woffinden, Pedersen, Iversen, Batchelor
 Finał:
 Hancock, Woffinden, Kildemand, Pedersen

Klasyfikacja po zawodach

Przypisy

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Linki zewnętrzne 
 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Słowenia
2015
Gmina Krško